Salas kan syfta på:

Antarktis 

 Salas (udde),

Lettland 

 Salas novads, kommun,

Spanien 

 Salas (kommun i Spanien, Asturien, Province of Asturias, lat 43,42, long -6,26), 
 Salas (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias,

Tjeckien 

 Salaš (ort i Tjeckien), Zlín, Okres Uherské Hradiště,